

Cinéma 
 Père et Fils, film de Michel Boujenah sorti en 2003 ;
 Père, fils,  film russo-germano-italo-néerlandais d'Alexandre Sokourov sorti en 2003.

Bande dessinée
 Père et Fils est le titre en français de la bande dessinée allemande  d'e.o.plauen.
 Père et Fils, manga de Mi Tagawa.

Voir aussi 
 
 

 Père et Fils, étude de deux tempéraments est un récit de caractère autobiographique publié en 1907 par le romancier, traducteur, poète et critique britannique Edmund Gosse.